En anglais, Pray signifie prier ; ce mot est utilisé comme titre de :

Toponyme 

 Pray est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher.
 Pray est une commune italienne de la province de Biella.

Cinéma 

 Pray, un téléfilm américain de Rick Friedberg en 1980.

Chanson 

 Pray, une chanson de Take That (1993).
 Pray, un single de Tommy heavenly6 (2006).
 Pray, une chanson de Justin Bieber (2010).
Pray, une chanson de Matt Bellamy (2019) sur l'album de musique de Game Of Thrones.

Autres 

 Le pray est une langue môn-khmer parlée en Thaïlande.
 Le « Château de Pray », ancienne propriété de Georges-Charles d'Amboise se trouve dans la commune de Chargé, Indre-et-Loire près d'Amboise et non dans la commune de Pray,  	Loir-et-Cher.
 György Pray, abbé jésuite hongrois

Homonymie de titre